Edvard Beneš — líder do movimento da independência da Tchechoslováquia
Decretos de Beneš

Desambiguações de história